Le château de Saint-Hubert peut faire référence à : 

 Plusieurs châteaux en France 
 Le château de Saint-Hubert, un ancien château royal situé au Perray-en-Yvelines ;
 Le château de Saint-Hubert, un château et monastère orthodoxe situé à Chavenon dans l'Allier ;
 Le château de Saint-Hubert, un château situé à Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher ;
 Le château de Saint-Hubert, un château situé à Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois dans l'Orne.

 Un roman et plusieurs films allemands 
 Château de Saint-Hubert (Schloss Hubertus), un roman de 1895 écrit par Ludwig Ganghofer ;
 Château de Saint-Hubert (Schloss Hubertus), un film de 1934 réalisé par Hans Deppe avec Horta Worell ;
  (Schloß Hubertus), un film de 1954 réalisé par Helmut Weiss avec Renate Hoy, Heinz Baumann ; 
 Château de Saint-Hubert (Schloß Hubertus), un film de 1973 réalisé par Harald Reinl avec Evelyn Opela, Karlheinz Böhm, Harald Reinl.

Homonymie de monument
Saint-Hubert